En Pologne, Brzozowiec peut désigner :

 Brzozowiec, village de la voïvodie des Basses-Carpates ;
 Brzozowiec, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Brzozowiec, village de la voïvodie de Łódź ;
 Brzozowiec, village de la voïvodie de Lublin ;
 Brzozowiec, village de la voïvodie de Lubusz ;
 Brzozowiec, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Brzozowiec, village de la voïvodie d'Opole.